Spekulant – powieść Józefa Korzeniowskiego. Jest bardzo istotna w dorobku pisarza, ponieważ znaczyła najważniejszą cezurę w jego twórczości, którą było porzucenie teatru na rzecz prozy realistycznej.

Fabuła 
Akcja powieści toczy się w XIX wieku. Klara Wolczyńska i jej matka wracają z Odessy do swoich posiadłości. W drodze spotykają Augusta Molickiego, mężczyznę, który poszukuje kandydatki na żonę – nie takiej, która ma być obiektem jego uczuć, ale takiej, której posag będzie w stanie go wzbogacić. Dlatego też bardzo szybko zwraca uwagę na młodą i posażną pannę Wolczyńską. Nie wie jednak, że dziewczynę ogromną miłością darzy przyjaciel jej rodziny, Henryk Zabrzeziński, który jest w stanie szlachetnie odsunąć się w cień w walce o Klarę, ale jedynie po tym, gdy przekona się, że Molicki jest wart jego ukochanej.

Przypisy 

Powieści z 1845